Pazurkowcowate, pazurkowce (Callitrichidae) – rodzina ssaków naczelnych z infrarzędu małpokształtnych (Simiiformes) obejmująca między innymi marmozety i tamaryny.

Budowa 
Do pazurkowców należą najmniejsi przedstawiciele naczelnych – wielkości wiewiórki. Długość ich ciała wynosi od 30 do 70 cm. Masa nie przekracza zaś 750 g.

Głowy niektórych przedstawicieli noszą grzywy gęstych włosów czy ozdobne czuby. Obserwuje się w rodzajach marmozeta i tamaryna.

Systematyka 

Pazurkowcowate należą do rzędu naczelnych. W obrębie tego rzędu wyróżnia się dwa podrzędy. Pierwszy, Strepsirrhini, czyli lemurowe, obejmuje lemurokształtne, palczakokształtne i lorisokształtne. Drugi, Haplorrhini, czyli wyższe naczelne, obejmuje 3 infrarzędy. Pierwszym są wyrakokształtne z pojedynczą rodziną wyraków o licznych cechach typowych dla lemurowych, kolejnymi małpy szerokonose i małpy wąskonose. Podczas gdy te ostatnie obejmują małpy Starego Świata, a więc koczkodanowate, gibonowate i człowiekowate, małpy szerokonose obejmują 5 rodzin małp Nowego Świata, w tym właśnie pazurkowcowate, ale także płaksowate, ponocnicowate, sakowate i czepiakowate.

Miejsce pazurkowcowatych na drzewie rodowym małp Nowego Świata nie jest już jednak jednoznacznie określone. Niektórzy autorzy widzą w nich prymitywny klad, inni zaś przypisują mu zaawansowanie ewolucyjne, wskazują zaawansowane adaptacje do pobierania pokarmu.

Do pazurkowców należy ponad 40 gatunków małp zgrupowanych w kilku występujących współcześnie rodzajach:
 Cebuella  – pigmejka
 Calibella  – jedynym przedstawicielem jest Calibella humilis  – pigmejka czarnoczapeczkowa
 Mico 
 Callithrix  – uistiti
 Callimico  – miko – jedynym przedstawicielem jest Callimico goeldii  – miko czarny
 Leontopithecus  – marmozeta
 Leontocebus 
 Saguinus  – tamaryna

Gliwicz (2020) doliczyła się w sumie 44 gatunków, aczkolwiek prawdopodobnie w lasach deszczowych kryje się ich więcej.

Opisano również rodzaje wymarłe:
 Mohanamico 
 Patasola

Rozmieszczenie geograficzne 
Rodzina obejmuje gatunki występujące w Amerykę Południową.

Behawior i ekologia 
Pazurkowcowate spożywają głównie owady i żywicę drzew, wiele gatunków zjada także inne bezkręgowce i owoce, tak więc można tu mówić o wszystkożerności.

Pazurkowcowate spędzają życie w niewielkich, rodzinnych grupach społecznych. Niekiedy występuje monogamia. Grupę stanowi wtedy para dorosłych osobników oraz ich potomstwo sprzed kilku lat. Kiedy indziej w jednej grupie spotyka się dwóch bądź większą liczbę dojrzałych płciowo samców towarzyszących pojedynczej samicy, co z kolei wskazywałoby na poliandrię. Samica po ciąży wydaje na świat 2 młode. W opiece nad nimi uczestniczy płeć męska.

Zwierzętom tym zagrażania niszczenie lasów deszczowych przez człowieka. Wyginięcie zagraża w szczególności marmozetom i tamarynom.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia